Incunabula (lat. „Windeln, Wiege“) ist:

 der lateinische Begriff für Inkunabel, mit beweglichen Lettern gedruckte Schriften
 Incunabula (Album), Musikalbum der Gruppe Autechre (1993)
 Incunabula (Computerspiel), Computerspiel von Avalon Hill (1984) 
 Incunabula (Verlag), US-amerikanischer Verlag

Siehe auch:
 Incunabula Short Title Catalogue, Projekt zur Erstellung eines internationalen Kataloges der Inkunabeln